

Sigle 
 Hash table – struttura dati
 Hizb al-Tahrir – organizzazione politica internazionale pan-islamica e fondamentalista
 Home theater – sistema audio e video domestico
 Hyper-Threading – tecnologia che consente al sistema operativo di vedere 2 core logici

Codici 
 HT – codice vettore IATA di Aeromist-Kharkiv
 ht – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua creola haitiana
 HT – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Haiti

Informatica 
 .ht – dominio di primo livello di Haiti

Medicina 
 Ht – Hematocrit

Altro 
 ht – simbolo della ettotonnellata
 hat tip